Winona (Kansas)
Winona (Minnesota)
Winona (Mississippi)
Winona (Missouri)
Winona (Texas)

Desambiguações de topônimos